SGS es un acrónimo que puede referirse a:
 Società Generale Semiconduttori (Traducción: "Sociedad General Semiconductores")
 Société Générale de Surveillance (Traducción: "Sociedad General de Inspección")